

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Helz“ beginnt.

Helz 



Helze 
 Helzel, Ulrike, deutsche Sängerin (Mezzosopran)
 Helzer, Hans (1927–2020), deutscher Politiker (SPD), MdL